«Росто́в» — российский женский футбольный клуб из города Ростов-на-Дону. Женская команда создана в системе футбольного клуба «Ростов» 22 декабря 2020 года. Выступает в российской Суперлиге.

История 
22 декабря 2020 года на официальном сайте футбольного клуба «Ростов» было объявлено о создании женской команды, а также на базе клубной академии молодёжной и юношеской команд девушек. Женская команда была заявлена для участия в Суперлиге сезона 2021 года. Команда базируется и тренируется в Новошахтинске, домашние матчи проводит на стадионах Ростова-на-Дону. Главным тренером команды была назначена Наталья Карасёва, ранее работавшая с ЖФК «Дончанка».

Свой первый матч в Суперлиге команда провела 13 марта 2021 года с московским ЦСКА на ростовском стадионе «Труд». Встреча завершилась со счётом 0:0. Свой дебютный сезон 2021 года в Суперлиге команда завершила со следующими показателями: 11 побед, 6 ничьих и 10 поражений. В итоге «Ростов» занял в турнирной таблице пятое место среди десяти команд. В сезоне 2022 команда смогла упрочить успех, заняв уверенное 4-е место среди тех же 10-ти команд.

Достижения

Титульные 
Чемпионат России
 4-е место: 2022
Кубок России
 1/4 финала: 2022

Матчевые 
Самые крупные победы
 3:0 — самая крупная победа клуба в Чемпионате («Краснодар» — «Ростов», 20 ноября 2021)
 6:1 — самая крупная победа клуба в Кубке («ОрелГУ-КПРФ» — «Ростов», 29 мая 2021)
Самые крупные поражения
 0:4 — самое крупное поражение клуба в Чемпионате («Ростов» — «Локомотив», 27 марта 2021)
 1:7 — самое крупное поражение клуба в Кубке («Ростов» — «Зенит», 6 августа 2022)

Личные 
 1-й гол  клуба в высшем дивизионе забила Анна Пешкова («Рязань-ВДВ» — «Ростов», 17 апреля 2021)
 наибольшее количество игр за клуб — Кристина Фёдорова (52 матча (50 в Чемпионате + 2 в Кубке) — на момент окончания сезона 2022)
 лучший бомбардир команды — Лиана Юхаева (12 мячей в Чемпионате)

Основная команда 

|-
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Тренерский штаб

Результаты выступлений по годам

Молодежное первенство 
Молодёжная команда женского футбольного клуба «Ростов», вместе с молодежной командой «Рубина», не участвовала в молодёжной лиге в сезоне ее основания в 2021 году. «Ростов» стал выступать в молодёжном первенстве только с сезона 2022.

 самая крупная победа: 4:0 (в матче «Звезда-2005-м»—«Ростов-м», 21 мая 2022)
 самое крупное поражение: 1:5 (2 раза — в матче «Зенит-м»—«Ростов-м», 22 апреля 2022 и в матче «Локомотив-м»—«Ростов-м», 5 ноября 2022)
 1 гол забит молодежным «Ростовом» в высшем дивизионе Александрой Чернышовой в матче «Зенит-м»—«Ростов-м» 5:1 (22 апреля 2022)
 наибольшее количество игр за молодежную команду — Кристина Голощекова, Екатерина Дударева (24 матча — на момент окончания сезона 2022)
 лучший бомбардир молодежной команды — Светлана Винникова (11 мячей — на момент окончания сезона 2022)

Примечание

Ссылки 
 Женская команда на сайте ФК «Ростов» Ростов-на-Дону
 Профиль команды на официальном сайте чемпионата

Женские футбольные клубы России
Футбол в Ростове-на-Дону
Спортивные клубы Ростова-на-Дону
Женские футбольные клубы Ростовской области